Сен-Жан-Керданье́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плело. Округ коммуны — Генган.

Код INSEE коммуны — 22304.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к западу от Парижа, в 115 км северо-западнее Ренна, в 20 км к западу от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 631 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 318 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 236 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 74,2 %, в 1999 году было 74,0 %). Из 236 активных работали 226 человек (123 мужчины и 103 женщины), безработных было 10 (3 мужчин и 7 женщин). Среди 82 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (1874—1884 года)
 Часовня Сен-Гиньян (XV век)
 Замок Керданьель (1850 год)
 Монументальный крест в деревне Керфонтан (XVII век). Исторический памятник с 1926 года
 Фонтан Сен-Гиньян (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор